Наутилус,  — может означать:

 Наутилус (от  — «кораблик») — род головоногих моллюсков.
 Наутилус помпилиус — вид головоногих моллюсков из семейства Наутилиды.
 Наутилус макрофалус — вид головоногих моллюсков из семейства Наутилиды.

Топоним 
  — окрестность Mid-Beach в городе Майами-Бич, Флорида, США.

Техника 
 Наутилус — система противоракетной обороны на базе химического твердотельного лазера.
 Наутилус — здание во Флориде, построенное американским изобретателем А. Джонсом.
 Наутилус — тренажёр, изобретённый А. Джонсом для силовых тренировок в упражнении «пуловер».
 Nautilus — акустическая система класса Хай-энд компании B&W.

 Подводные лодки
 Наутилус () — название трёх подводных лодок, построенных в 1800—1804 годах по проектам инженера Роберта Фултона.
 USS Nautilus (SSN-571)  — первая в мире атомная подводная лодка. Спущена на воду в США в 1954 году. 
 UC3 Nautilus — частная подводная лодка.
 Наутилус — вымышленный подводный корабль капитана Немо из фантастических произведений Жюля Верна «Двадцать тысяч льё под водой» (1869) и «Таинственный остров».

 Компьютеры, программы
  — компьютерная видеоигра 1982 года для домашних компьютеров Atari, созданная Майком Поттером и распространяемой :en:Synapse Software.
 Nautilus — прежнее название официального файлового менеджера для рабочей среды GNOME GNOME Files.

Компании 
  — американская корпорация, производившая силовые тренажёры для спортивных залов; основана А. Джонсом, изобретателем одноимённых силовых тренажёров «Наутилус».
  (ранее Sacnoth) — небольшая японская компания, разрабатывающая видеоигры.
  — рецензируемый научный журнал, посвящённый исследованиям в малакологии.

Искусство 
 Nautilus Pompilius (Наутилус Помпилиус) — советская/российская рок-группа, основана в Свердловске в 1982—1983 гг.
 Наутилус — советская рок-группа из Москвы (1983—1988 гг.).
 Наутилус — художественный фильм о временах Перестройки (СССР, 1990).
  — чёрно-белая фотография одиночной оболочки наутилуса на тёмном фоне, сделанная американским фотографом Эдвардом Уэстоном в 1927 году, образец модернизма.
  — шестой и последний трек на альбоме  (1974) джазового музыканта .

Космос 
  — астероид.

См. также 

 USS Nautilus — название нескольких кораблей ВМС США.
 Nautilus — космическая станция.
 NAUTILUS — ультракриогенный резонансно-стержневой детектор гравитационных волн в Италии.